Manthali – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Narajani w dystrykcie Makwanpur
 Manthali – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Dźanakpur w dystrykcie Ramechhap